Allred Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Allred Lake (Missouri), See im Butler County, Missouri
 Allred Lake (Texas), See im Angelina County, Texas
 Allred Lake (Utah), See im Duchesne County, Utah